Барбашин — русская фамилия; имеет женскую форму Барбашина.
 Барбашины — русский княжеский род, ветвь князей Суздальских и Нижегородских.

Персоналии 
 Барбашин, Василий Иванович — опричный воевода на службе у Ивана Грозного.
 Барбашин, Евгений Алексеевич (1918—1969) — белорусский советский математик.
 Барбашина, Наталья Леонидовна (род. 1973) — российская футболистка и футбольный тренер.